Klassische Sinfonie bezeichnet:

die klassische Form der Sinfonie 
1. Sinfonie (Prokofjew) („Symphonie classique“)